Seznam guvernerjev Floride.

Vojaški guvernerji Floride

Teritorij Florida

Zvezna država ZDA 

Florida